Il doppio del torneo di tennis Milan Indoor 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale Ken Rosewall e Fred Stolle 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (campioni)
 Ken Rosewall /  Fred Stolle (finale)
 Ismail El Shafei /  Brian Fairlie (primo turno)

 Tom Gorman /  Erik Van Dillen (semifinali)
 Jeff Borowiak /  Haroon Rahim (secondo turno)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1973